

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Żale - część wsi Konstancin w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Żale - część wsi Bowętów w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Żale - wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk
 Żale - część wsi Czermin w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Czermin

Zobacz też 
 Żałe